Стоуні-Брук () — топонім США:

  Стоуні-Брук — Тауншип у Міннесоті.
  Стоуні-Брук — село в штаті Нью-Йорк.
 Університет штату Нью-Йорк у Стоуні-Брук

Див. також 
 Стоуні-Літлтон